Gottlieb Biermann (1824-1908) – malarz
 Gottlieb Biermann (1828–1901) – historyk